Траба (парафія)
Траба (рід)